Michel Bon peut désigner :
 Michel Bon, le premier maire d'Ouessant, de 1790 à 1792 ;
 Michel Bon, né en 1943, un PDG de Carrefour et de France Télécom ;
 Michel Bon (1944-1969), un coureur cycliste français.